Kalkwand bezeichnet

 allgemein Gebirgswände, die aus hellem Gestein aufgebaut sind, meist Kalkstein, Dolomit, Mergel oder Sandstein
 zwei Berge in den Ostalpen:
Kalkwand (Tuxer Alpen), 2826 m
Kalkwand (Stubaier Alpen), 2564 m